VII чемпионат Северных Марианских островов по футболу был проведен на Сайпане, в «Спортивном комплексе Олеаи».

Команды 
 Интер Годфатерс (Inter Godfather’s)
 Кореан (Korean Senior)
 Кореан Джуниор (Korean Junior) — молодёжная команда Кореан
 Марианас Пацифик Юнайтед (Marianas Pacific United)
 Матанса (Matansa Football Club)
 Тан Холдингс (Tan Holdings)
 Вайлд Биллс (Wild Bill’s)
 Йоунг Гунс (Young Guns) — участвовала молодёжным составом

Итоговая таблица 
Итоговое распределение мест в первенстве с 4-го по 8-е неизвестно — данные команды представлены в соответствии с занимаемым местом в турнирной таблице после 13 тура.

Лучший бомбардир: Джо Ванг Миллер (Марианас Пацифик Юнайтед) — 15 мячей

Результаты матчей 
Результаты игр 14-18 туров неизвестны; 5, 8, 12 и 19 туров известны частично.

1-й тур 
 7 марта Марианас Пацифик Юнайтед — Матанса — 4:0
 7 марта Йоунг Гунс — Интер Годфатерс — 0:1
 7 марта Кореан Джуниор — Вайлд Биллс — 0:5

2-й тур 
 14 марта Марианас Пацифик Юнайтед — Йоунг Гунс — 8:0
 14 марта Кореан — Тан Холдингс — 3:0
 14 марта Матанса — Кореан Джуниор — 6:0

3-й тур 
 21 марта Йоунг Гунс — Тан Холдингс — 2:3
 21 марта Вайлд Биллс — Интер Годфатерс — 2:1
 21 марта Кореан Джуниор — Кореан — 0:2

4-й тур 
 28 марта Марианас Пацифик Юнайтед — Кореан — 5:2
 28 марта Интер Годфатерс — Тан Холдингс — 5:1
 28 марта Матанса — Вайлд Биллс — 1:1

5-й тур 
 4 апреля Кореан — Матанса + / —, счет неизвестен
 4 апреля Вайлд Биллс — Тан Холдингс + / —, счет неизвестен

6-й тур 
 11 апреля Кореан Джуниор — Йоунг Гунс — 3:1
 11 апреля Марианас Пацифик Юнайтед — Интер Годфатерс — 1:1
 11 апреля Кореан — Вайлд Биллс — 3:2

7-й тур 
 18 апреля Матанса — Йоунг Гунс — 2:0
 18 апреля Марианас Пацифик Юнайтед — Тан Холдингс — 4:1
 18 апреля Интер Годфатерс — Кореан Джуниор — 3:1

8-й тур 
 25 апреля Кореан — Йоунг Гунс — 3:1
 25 апреля Интер Годфатерс — Матанса + / —, счет неизвестен
 25 апреля Кореан Джуниор — Тан Холдингс + / —, счет неизвестен

9-й тур 
 2 мая Кореан — Интер Годфатерс — 3:2
 2 мая Матанса — Тан Холдингс — 4:3
 2 мая Марианас Пацифик Юнайтед — Вайлд Биллс — 2:0

10-й тур 
 9 мая Марианас Пацифик Юнайтед — Кореан Джуниор — 4:2
 9 мая Вайлд Биллс — Матанса — 4:3
 9 мая Интер Годфатерс — Йоунг Гунс — 7:1

11-й тур 
 16 мая Вайлд Биллс — Йоунг Гунс — 6:1
 16 мая Кореан — Кореан Джуниор — 5:3
 16 мая Марианас Пацифик Юнайтед — Интер Годфатерс — 2:0

Таблица после 11-и туров

12-й тур 
 Интер Годфатерс — Матанса + / —, счет неизвестен
 Кореан Джуниор — Тан Холдингс — ничья или победа 2-й команды, счет неизвестен
 Вайлд Биллс — Йоунг Гунс + / —, счет неизвестен

13-й тур 
 Марианас Пацифик Юнайтед — Кореан — 4:0
 Йоунг Гунс — Кореан Джуниор — 0:5
 Интер Годфатерс — Тан Холдингс — 7:0

Таблица после 13-и туров

19-й тур 
 25 июля Марианас Пацифик Юнайтед — Йоунг Гунс — 5:0

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Северных Марианских островов по футболу 2010 года на сайте RSSSF

Чемпионат Северных Марианских Островов по футболу
2010 год в футболе